Stockalper ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Stockalper (* 1956), US-amerikanisch-schweizerischer Basketballspieler
 Derek Stockalper (* 1984), US-amerikanisch-schweizerischer Basketballspieler
 Ernest von Stockalper (1838–1919), Schweizer Bauingenieur
 Kaspar Stockalper (1609–1691), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Mike Stockalper (* 1958), US-amerikanisch-schweizerischer Basketballspieler
 Peter Stockalper (16. Jahrhundert), Schweizer Militär und Politiker

Stockalper bezeichnet außerdem:

 Stockalperweg oder Via Stockalper, Schweizer Alpen-Transitweg von Brig über den Simplonpass nach Gondo
 Stockalperkanal, Kanal im Wallis
 Stockalperschloss, auch Stockalperpalast genannt, Stadtpalast des Kaspar Stockalper in Brig